14 Dywizjon Artylerii Ciężkiej (1920)
 14 Dywizjon Artylerii Ciężkiej (1939)